Топольчани — город в западной Словакии.
 Топольчани — район Словакии. Находится в Нитранском крае.